Кха:

 Кха — вторая буква кхмерского алфавита, относится к согласным группы «А».
 Кха — буква маньчжурской письменности, обозначает придыхательный гортанный «К».
 Кха  — буква алфавита ория, обозначает придыхательный глухой велярный взрывной согласный.
 Кха тибетское — вторая буква тибетского алфавита, в букваре ассоциируется со словом «рот».